Josh Doig (2002) - calciatore scozzese
Lexa Doig (1973) – attrice canadese
Matthew Doig (...) – giornalista statunitense
Ned Doig (1866-1919) – calciatore scozzese
Peter Doig (1959) – pittore britannico
Stephen Doig (...) – giornalista statunitense